Próby – eseje Michela de Montaigne'a
 Próby – poznańska grupa poetycka